Александр Шпаковский:
 Шпаковский, Александр Викентьевич (1899—1938) — советский футболист, нападающий.
 Шпаковский, Александр Ильич (1823—1881) — русский полковник, изобретатель различных приборов и машин.
 Шпаковский, Александр Павлович (род. 1984) — белорусский политолог.